A Equipe Alemã de Copa Davis representa a Alemanha na Copa Davis, principal competição entre seleções do tênis no mundo. É organizado pela Deutscher Tennis Bund. A equipe já foi 3 vezes campeã do torneio (1988, 1989 e 1993).

Entre 1961 e 1989, jogou como Alemanha Ocidental.

Time atual

Equipe de 2018:
 Alexander Zverev
 Philipp Kohlschreiber
 Maximilian Marterer
 Jan-Lennard Struff
 Tim Puetz

Ver também
 Copa Davis
 Fed Cup

Ligações externas

  DavisCup.com (equipe alemã)

Alemanha